Giacomo Losi, ex calciatore e allenatore di calcio italiano
 Omero Losi, ex calciatore italiano, di ruolo ala.